Amerikai Egyesült Államok
Coffeeville (Alabama)
Coffeeville (Arkansas)
Coffeeville (Mississippi)
Coffeeville (Texas)
lásd még
Coffeyville (egyértelműsítő lap)